Maurepas (Somme)
Maurepas (Yvelines)

En de naam van:
 Kanton Maurepas